Steve Mason (ur. 1988) – kanadyjski hokeista 
 Steve Mason (ur. 1988) – holenderski hokeista
 Steve Mason – operator filmowy
 Steve Mason – perkusista